Bagnara steht für:

 Bagnara Calabra, eine Gemeinde in der Provinz Reggio Calabria
 Bagnara di Romagna, eine Gemeinde in der Provinz Ravenna, Italien